Стефано Куоги (; родился 8 августа 1959 года, Модена, Италия) — итальянский футболист, выступавший на позиции полузащитника, тренер.

Клубная карьера 
Стефано родился в городе Модена и является воспитанником клуба «одноимённого клуба». Он не дебютировал за первую команду в 1977 году и стал одним из ключевых игроков команды. Спустя три года, в 1980 году он стал игроком «Милана», играющего в Серии B. Спустя три года, в 1983 году Стефано вернулся в «Модену». В 1985 году отправился в «Перуджу», а через год в «Пизу». За пизанский клуб сыграл более ста матчей в чемпионате. В 1990 году совершил трансфер в «Парму», с которой выиграл кубок Италии и Кубок обладателей Кубков УЕФА.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на worldfootball.net
 

Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Парма»
Тренеры ФК «Джулианова»
Тренеры ФК «Мессина»
Тренеры ФК «Кротоне»
Тренеры ФК «Специя»
Тренеры ФК «Ареццо»
Тренеры ФК «Гроссето»
Тренеры ФК «Салернитана»
Тренеры ФК «Фоджа»
Тренеры ФК «Венеция»
Тренеры ФК «Пиза»
Тренеры ФК «Виареджо»
Тренеры ФК «Паганезе»
Тренеры ФК «Комо»
Тренеры ФК «Лекко»